Bundestagswahlkreis 210 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Pirmasens (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Kaiserslautern (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Neustadt – Speyer (2005)
 Bundestagswahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal (2002)
 Bundestagswahlkreis Starnberg (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Rosenheim (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Passau (1949 bis 1961)